

Codici 
 ALR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alexandra (Nuova Zelanda)
 alr – codice ISO 639-3 della lingua alutor

Diritto 

 Allgemeines Landrecht (ALR) – codice civile prussiano del 1794

Geologia 
  ALR – Argille lateritiche – , in provincia di Napoli, sintema stratigrafico della Campania